Ženski kuglački klub Osijek '97 (ŽKK Osijek '97; Osijek '97, Osijek 97) je ženski kuglački klub iz Osijeka, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjeće u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.

O klubu  
Klub je osnovan 1997. godine, kao sljednik dotadašnjeg kluba "MK Slavonija" (koji je kasnije obnovljen), čije su mjesto naslijedile u tadašnjoj "Prvoj A ligi".

Uspjesi 
 Kvalifikacije za 1. HKL 
 pobjednice: 2019. 

 2. HKL - Istok 
 prvakinje: 2008./09., 2009./10., 2016./17., 2018./19.

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna ekipa

Poznate igračice

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 osijek97.com - službene stranice  
 sportilus.com, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB OSIJEK 97 
 kuglacki-savez-os.hr, ŽKK Osijek 97 
 Osijek 97 - freeweb.optinet.hr/~horvat9 
 Osijek 97 - inet.hr/~hodarko 
 aplikacija.kuglanje.hr, ŽKK Osijek '97, inet.hr/~hodarko/

Izvori 
 osijek97.com, O klubu , pristupljeno 18. lipnja 2019. 
 kuglacki-savez-os.hr, "FELJTON: Povijest osječkog kuglanja (18)'', preuzeto 18. lipnja 2019. 
 kuglacki-savez-os.hr, STATUT KUGLAČKOG KLUBAŽKK „Osijek '97“, objavljeno 9. rujna 2015., preuzeto 18. lipnja 2019. 
 bisnode.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "OSIJEK '97",  pristupljeno 18. lipnja 2019. 
 

Osijek 97
Osijek 97
Osijek 97